Кубок Чанци (,) — один из основных китайских турниров по игре го, спонсируемый организацией Zhongguo Qiyuan и названный в честь мецената Ина Чанци. Розыгрыш кубка стартует в день рождения Ина Чанци — 23 октября — и завершается весной следующего года. В предварительном этапе участвуют 216 игроков, в плей-офф выходят 24. Призовой фонд турнира составляет 400 000 юаней. Контроль времени — 8 часов основного времени каждому игроку и 3 периода бёёми по 30 секунд.

Обладатели Кубка

Примечания 

Титулы го
Мероприятия, регулярно проводимые с 2005 года
Соревнования по го в Китае